Гана, Ґана () — держава в Західній Африці
 Ґана — село в Польщі в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства